Турунта́евская во́лость (значения) — название административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР

Известные варианты использования данного наименования:
 Турунтаевская волость — административно-территориальная единица в Томском уезде Томской губернии. Существовала в XX веке до июня 1925 года. Волостной центр — село Турунтаево (ныне село в Томском районе Томской области).
 Турунтаевская волость — административно-территориальная единица в Селенгинском уезде Забайкальской области. Существовала в XIX—XX вв. на территории восточнее озера Байкал, существовала до 1921 года. Волостной центр — село Турунтаево (ныне село в Прибайкальском районе Республики Бурятия).
 Турунтаевская волость — общественный центр, объединяющий активных жителей села Турунтаево, Томской области. 

См. также:
 «Турунтаевская волость» (культурный центр) — общественно-этнографическое социальное объединение жителей села Турунтаево (Томский район), сущ.с 2014. См.также сайт данной организации.